10245 Inselsberg – asteroide della fascia principale
 Großer Inselsberg – montagna della Selva di Turingia